HMS, abreviació de His Majesty's Ship o Her Majesty's Ship («vaixell de sa majestat»), denominació dels vaixells de la marina reial britànica; vegeu Royal Navy
 HMS, abreviació de Hans Majestäts Skepp o Hennes Majestäts Skepp («vaixell de sa majestat»), denominació dels vaixells de la marina reial sueca; vegeu marina sueca
 HMS, abreviació de Hendrick Motorsports, equip de carreres d'actuacions dels Estats Units, fundada per Rick Hendrick